Dix navires de la marine française ont porté le nom de Dragon :
 le , un navire loué par la Marine française en 1628 ;
 le , un navire de ligne de troisième rang portant  acquis en 1646, modifié en navire de quatrième rang de  en 1669 et vendu à Brest en 1684 ;
 le , un navire corsaire acquis en 1746, capturé par le Jamaica le  ;
 le , un navire de ligne de deuxième rang portant  lancé en 1747 et démoli en 1762 ;
 le , un navire corsaire construit à Bayonne portant . Lancé en 1756, il est capturé le , modifié en navire de sixième rang et rebaptisé Eurus ;
 le , un navire corsaire en 1759 et capturé le  de la même année ;
 le , une flûte portant , achetée en 1771 et désarmée en 1774 ;
 le , un navire portant , acquis en 1797 et capturé le  de la même année ;
 le , un navire corsaire portant , acquis en 1799 et capturé le  de la même année ;
 le , un navire corsaire portant , acquis en 1800 et capturé le  de la même année.

Autres navires français 
 Le , un navire corsaire portant , acquis en 1689 et capturé le  de la même année. Modifié en navire de sixième rang, il est rebaptisé Dragon Prize.
 Le , un navire corsaire acquis en 1760 et capturé le  de la même année.

Notes et références 

Nom de bateau de la Marine française